Les championnats du monde d'escrime 2019,  édition des championnats du monde d'escrime, ont lieu du 15 au 23 juillet 2019 à Budapest, en Hongrie.

Cette compétition fait partie des compétitions servant de qualification aux Jeux olympiques d'été de 2020.

Les championnats se déroulent sur le même site que ceux de 2013, le .

Calendrier 

Les championnats du monde se déroulent sur neuf jours.

Médaillés

Épée

Hommes

Épée messieurs individuel

Épée messieurs par équipes

Femmes

Épée dames individuel

Épée dames par équipes

Fleuret

Hommes

Fleuret messieurs individuel 
Le Français Enzo Lefort remporte le championnat pour la première fois. Il bat en finale le Britannique Marcus Mepstead sur le score de 15 touches à 6. Lefort était déjà monté sur le podium des championnats du monde avec une troisième place en 2014. le podium est complété par le Sud-Coréen Son Young-ki et le Russe Dmitry Zherebchenko.

Fleuret messieurs par équipes

Femmes

Fleuret dames individuel

Fleuret dames par équipes

Sabre

Hommes

Sabre messieurs individuel

Sabre messieurs par équipes

Femmes

Sabre dames individuel

Sabre dames par équipes

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
 Site Internet de la compétition
 Site Internet de la FIE

2019
Escrime
Escrime 2019
Compétition d'escrime en Hongrie
Escrime en 2019
Sport en Hongrie en 2019
Sport en juillet 2019